Майк Йорк (; 3 января 1978, Уотерфорд, Мичиган, США) — американский хоккеист, крайний нападающий.

Биография 
На драфте НХЛ 1997 года был выбран в 6 раунде под общим 136 номером командой «Нью-Йорк Рейнджерс».

19 марта 2002 года обменян в «Эдмонтон Ойлерз».

3 августа 2005 года обменян в «Нью-Йорк Айлендерс».

20 декабря 2006 года обменян в «Филадельфию Флайерз».

Награды 
 Серебряный призёр Олимпиады, 2002 (сборная США)
 Участник матча «Всех звёзд» НХЛ, 2002

Статистика 

                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1992-93  Michigan Nationals          MNHL   50   45   50   95   --  --  --  --  --  --
1993-94  Detroit Compuware           MNHL   85  136  140  176   --  --  --  --  --  --
1994-95  Thornhill Islanders         MTJHL  49   39   54   93   44  11   7   6  13   0
1995-96  Michigan State University   NCAA   39   12   27   39   20  --  --  --  --  --
1996-97  Michigan State University   NCAA   37   18   29   47   42  --  --  --  --  --
1997-98  Michigan State University   NCAA   40   27   34   61   38  --  --  --  --  --
1998-99  Michigan State University   NCAA   42   22   32   54   41  --  --  --  --  --
1998-99  Hartford Wolf Pack          AHL     3    2    2    4    0   6   3   1   4   0
1999-00  New York Rangers            NHL    82   26   24   50   18  --  --  --  --  --
2000-01  New York Rangers            NHL    79   14   17   31   20  --  --  --  --  --
2001-02  New York Rangers            NHL    69   18   39   57   16  --  --  --  --  --
2001-02  Edmonton Oilers             NHL    12    2    2    4    0  --  --  --  --  --
2002-03  Edmonton Oilers             NHL    71   22   29   51   10   6   0   2   2   2
2003-04  Edmonton Oilers             NHL    61   16   26   42   15  --  --  --  --  --
2004-05  Iserlohn Roosters           DEL    52   16   46   62   77  --  --  --  --  --
2005-06  New York Islanders          NHL    75   13   39   52   30  --  --  --  --  --
2006-07  New York Islanders          NHL    32    6    7   13   14  --  --  --  --  --
2006-07  Philadelphia Flyers         NHL    34    4    4    8    8  --  --  --  --  --
2007-08  Phoenix Coyotes             NHL    63    6    8   14    4  --  --  --  --  --
2008-09  Columbus Blue Jackets       NHL     1    0    0    0    0  --  --  --  --  --
2008-09  Syracuse Crunch             AHL    75   11   47   58   30  --  --  --  --  --
2009-10  Rochester Americans         AHL    45   14   27   41   27   7   2  10  12   2
2010-11  Pelicans Lahti             Liiga   52    4   23   27   18  --  --  --  --  --
2011-12  Iserlohn Roosters           DEL    47   15   18   33   54  --  --  --  --  --
2012-13  Iserlohn Roosters           DEL    52   18   38   56   12  --  --  --  --  --
2013-14  Iserlohn Roosters           DEL    38   17   24   41   33  --  --  --  --  --
2014-15  Iserlohn Roosters           DEL    46   13   30   43   24   7   3   8  11   2
2015-16  Iserlohn Roosters           DEL     3    0    4    4    2
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        579  127  185  322  135   6   0   2   2   2

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные левые нападающие
Игроки «Хартфорд Вулф Пэк»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки ХК «Изерлон Рустерс»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
Игроки ХК «Пеликанз»
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года